Сарсенбаев — фамилия; имеет женскую форму Сарсенбаева.
 Сарсенбаев, Алтынбек Сарсенбаевич (Алтынбек Сарсенбайулы; 1962—2006) — политический и государственный деятель Казахстана.
 Сарсенбаев, Булат Сергазиевич (род. 1957) — казахстанский государственный деятель, дипломат. Кандидат исторических наук.
 Сарсенбаев, Кабдирашит (1927—2004) — советский механизатор, лауреат Государственной премии СССР.
 Сарсенбаев, Оразбек (1938—2015) — советский и казахский писатель, лауреат Государственной премии Казахстана.
 Сарсенбаев, Темирлан Ержанович (род. 1996) — казахстанский борец-любитель. См. также 
 Сарсенбай